Запо́льки — топоним в России:

 Запольки — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Запольки — упразднённая деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Запольки — упразднённая деревня в Фировском районе Тверской области.